TCS — аббревиатура:
 Tata Consultancy Services — индийская IT-компания.
 The Cleveland Show (Шоу Кливленда) — мультсериал.
 Tinkoff Credit Systems — бывшая велокоманда.
 Traction control system — автомобильная система контроля тяги.
 Treacher Collins syndrome (синдром Тричера Коллинза) — заболевание.

См. также 
 ТКС